Pruvot oder Pruvôt ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Pruvot-Fol (1873–1972), französische Malakologin
 Georges Florentin Pruvôt (1852–1924), französischer Mediziner und Zoologe
 Marie-Pierre Pruvot (* 1935), französische Pionierin und Idol der Transsexuellenbewegung und Schriftstellerin